Пьедимонте-Этнео () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Катания.

Население составляет 3671 человек, плотность населения составляет 141 чел./км². Занимает площадь 26 км². Почтовый индекс — 95017. Телефонный код — 095.

Покровителем коммуны почитается святой Игнатий. Праздник ежегодно празднуется 31 июля.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта